Viva Las Vegas  – canzone di Elvis Presley
Viva Las Vegas  – film del 1964 con Elvis Presley e Ann-Margret 
Viva Las Vegas  – album colonna sonora dell'omonimo film del 1964
Viva Las Vegas  – programma televisivo di MTV Italia del 2005 condotto da Alessandro Cattelan e Giorgia Surina
Viva Las Vegas  – primo episodio della quinta stagione di CSI: Scena del crimine
Viva Las Vegas - Fate il vostro gioco  – nuova edizione del programma televisivo Jackpot - Fate il vostro gioco, condotto da Enrico Papi
Elvis: Viva Las Vegas, album compilation di Elvis Presley del 2007